Nogier ist der Familienname folgender Personen:
 Nelson Nogier (* 1996), kanadischer Eishockeyspieler
 Paul Nogier (1908–1996), französischer Arzt